Kabinett Raffarin kann drei Regierungen Frankreichs unter Premierminister Jean-Pierre Raffarin bezeichnen:
 Kabinett Raffarin I, im Amt vom 6. Mai bis zum 17. Juni 2002
 Kabinett Raffarin II, im Amt vom 17. Juni 2002 bis zum 30. März 2004
 Kabinett Raffarin III, im Amt vom 31. März 2004 bis zum 1. Juni 2005